est une expression anglaise signifiant « une fois de plus ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre alternatif de Encore, film français de Paul Vecchiali, sorti en 1988 ;
 , titre anglais de , film de , sorti en 1997.

Musique

Chanson 

 , chanson de The Orb, sorti en 2001.

Album 

 , album de Billy Higgins, sorti en  ;
 , album de , sorti le  ;
 , album de Porter Wagoner et Dolly Parton, sorti en  ;
 , album de Spandau Ballet, sorti le .

Voir aussi